Борис Боголепов:
 Боголепов, Борис Валентинович (1914—1991) — хормейстер, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1953), народный артист Украинской ССР.
 Боголепов, Борис Иванович (1889—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.